

Geografia 
 Dega – paese della provincia di Boulgou, in Burkina Faso
 Dega – woreda della regione di Oromia, in Etiopia

Persone 
 Bruno Dega – sceneggiatore
 Louis Dega – criminale francese
 Wiktor Dega – medico polacco
 Dega – soprannome di Edgar Aldrighi Júnior, calciatore brasiliano

Altro 
 Dega – film del 2014 diretto da Kumar T
 Deutsche Gesellschaft für Akustik – organizzazione scientifica tedesca

Pagine correlate 
Degā
Degas